Saelices peut faire référence à :
 Saelices, une ville de la province de Cuenca en Espagne.
 Saelices el Chico, une ville de la province de Salamanque en Espagne.
 Saelices de la Sal, une ville de la province de Guadalajara en Espagne.

Homonymie de localités